Бен-Шимон — фамилия. Известные носители:

 Бен-Шимон, Амир (род. 1993) — израильский футболист.